Tytti est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1947), femme politique finlandaise
 (née en 1980), femme politique finlandaise
Tytti Tuppurainen (née en 1976), femme politique finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais